Gulyás János (1927–1990) író
 Gulyás János (1946–2021) filmrendező, operatőr
 Gulyás János (1959) úszó, edző
 Gulyás János (1956-) polgármester